Поли́на Ива́новна Мо́нова (родилась 6 апреля 1993, Уфа, Россия) — российская теннисистка; победительница 38 турниров ITF (девять — в одиночном разряде). Чемпионка России 2018 года в одиночном разряде, 2019 года в миксте (с Иваном Гаховым), победительница первенства России до 18 лет 2008 года, командного первенства России среди юниорок 2009 года в составе команды Башкортостана, первенства России среди юношей и девушек в смешанном разряде 2011 года (с Андреем Савельевым). Спортсмен-инструктор спортивной школы олимпийского резерва по теннису Республики Башкортостан. Мастер спорта России (2008). В теннисе с шести лет.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (9) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (49)

Победы (29)

Поражения (20)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты России
Чемпионы России по теннису
Мастера спорта России